Никола́й Гря́зев:
 Грязев, Николай Алексеевич (1772—после 1800) — офицер Русской императорской армии.
 Грязев, Николай Андреевич (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Грязев, Николай Дмитриевич (1868—?) — губернатор Олонецкой губернии (1910—1912).